Rabat har flere betydninger:

 Rabat (handel) – nedslag i pris
 Rabat (vej) – del af vejareal, ofte mellem kørebane og grøft.
 Rabat (Marokko) – hovedstaden i Marokko
 Rabat (Malta) – en by på øen Malta, Malta
 Rabat (Gozo) – hovedby på øen Gozo, Malta

Se også
 Kalfatrejern – hvor en type kaldes rabatjern